Астауров

 Астауров, Александр Иванович — агроном Горыгорецкой земледельческой школы, член Императорского вольного экономического общества, автор публикаций по вопросам сельского хозяиства в 1860—70..
 Астауров, Борис Львович (1904—1974) — советский биолог (цитогенетик, эмбриолог-экспериментатор), академик АН СССР.

Примечания